Pedro de Rocamora y Rocamora fue el III Señor de Benferri, de Puebla de Rocamora y de La Granja.

Era el mayor de los tres hijos de Juan de Rocamora y Vázquez y de Leonor de Rocamora. Como primogénito, heredó de su padre, II Señor, los señoríos de Benferri, de Puebla de Rocamora y de La Granja. 

Pedro se desposó en primeras nupcias con Leonor Fernández, de quien no tuvo descendencia. Posteriormente casó en segundas nupcias con María de Riquelme, pero tampoco logró tener descendencia, por lo que quedó sin sucesión. 

Tras su fallecimiento, la jefatura de la Casa de Rocamora recayó sobre su hermano Francisco, por ser el siguiente en la lista de sucesión.

Referencias

Bibliografía 

 Javier Baeza Valero (2007 y 2009): II estudio sobre: nobleza asentada en la Vega Baja del Segura

Señores de Benferri
Señores de Puebla de Rocamora
Señores de La Granja
Rocamora (linaje)
Nacidos en Orihuela